Gerania kan syfta på:

Gerania (släkte) – ett skalbaggssläkte
 Geránia (ort) – en ort i Thessalien. Grekland